Giennadij Anatoljewicz Matwijenko (ros. Геннадий Анатольевич Матвиенко, ur. 17 lutego 1988 w Leninogorsku) – kazachski biegacz narciarski, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Giennadij Matwijenko pojawił się 17 listopada 2007 roku podczas zawodów FIS Race w Muonio, gdzie zajął 75. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. W 2008 roku wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie zdobył brązowy medal w sztafecie, a indywidualnie jego najlepszym wynikiem było trzynaste miejsce w biegu łączonym na 20 km. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten zdobył brązowy medal na dystansie 15 km klasykiem.

W Pucharze Świata Parfionow zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gällivare, zajmując 84. miejsce w biegu na 15 km techniką dowolną. Mimo wielokrotnych startów jak dotąd nie zdobył pucharowych punktów.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, jednak indywidualnie plasował się poza czołową czterdziestką, a w sztafecie zajął trzynaste miejsce. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme jego najlepszym wynikiem było 33. miejsce na dystansie 50 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Jak dotąd Matwijenko nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonie 2012/2013

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Kazachscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1988
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2011
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013